A tartomány (domain) szóhoz a következő jelentések kapcsolódnak:

 Tartomány, közigazgatási területi egység elnevezése.
 Windows tartomány (Windows Server domain), Microsoft Windows környezetben számítógépek egy logikai csoportja
 Tartományvezérlő (domain controller), olyan szerver, ami a Windows tartományon belül autentikációs és autorizációs szolgáltatásokat nyújt.
 Tartománynév (domain name) egy számítógép egyedi neve az interneten.
 Domain Name System (DNS), fő feladata a tartománynevek és az IP-címek közötti megfeleltetés.

Lásd még a domén egyértelműsítő lapot!